Marino (municipi d'Itàlia), municipi italià a la regió de Laci i a la província de Roma 
 Marino Fútbol Club, antic club de futbol canari de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria 
 Alessandro Marino (Venècia, segle XVI), compositor del Renaixement que fou canonge de Sant Joan del Laterà 
 Batalla de Marino, combat lluitat el 1379 al peu del castell de Marino, en aquell moment part dels Estats Pontificis 
 Casal Marino, habitatge unifamiliar a les Borges Blanques (les Garrigues) 
 Club Marino de Luanco, club de futbol asturià de la localitat de Luanco 
 Giovan Battista Marino (1569-1625), poeta italià que donà nom al moviment del marinisme, basat en l'exageració, l'ús de l'antítesi i els jocs conceptuals
 Ignazio Marino (Gènova, 1955), metge i polític italià, membre del Partit Demòcrata i alcalde de Roma des del 2013 
 Iván Marino (Rosario, 1968), videoartista argentí resident a Espanya
 Marino (Rússia), localitat de la província de Vólogda, a Rússia